Dziechcinka (dzielnica)
 Dziechcinka (potok)